La taverna di mezzanotte (Shin'ya shokudō) – serie manga del 2006 di Yarō Abe
 Midnight Diner (Shin'ya shokudō) – serie televisiva del 2009 basata sull'omonimo manga